Карл може бити:

 Карл (име)

или:

 Карл (Ајфел)